Young offender är en låt av Pet Shop Boys som finns med på deras album Very från 1993. Låten finns även med på Pop Art: Pet Shop Boys - The Hits begränsade utgåva i en remixad version.

Sånger 1993
Låtar av Pet Shop Boys